Christophe Dubois (1968-), journaliste français ;
 Christophe Dubois (1969-), dessinateur suisse de bandes dessinées.